Braç (anatomia), membre superior del cos humà
 Braç (concepte social), representació estamental a les corts i parlaments del Principat de Catalunya i dels diversos regnes de la Corona d'Aragó
 Braç de gitano, pastís de forma cilíndrica